Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках 2006 года () — украинский национальный чемпионат по фигурному катанию сезона 2005—2006. 

Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Чемпионат прошёл в Киеве с 23 по 25 декабря 2005 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2006 на сайте planete-patinage.com 

2006
2005 год в фигурном катании
Украина
Спортивные соревнования в Киеве